Heinsberg bezeichnet:

 Heinsberg oder Heinsberg (Rheinl.), Stadt im Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 Heinsberg (Kirchhundem), Ortsteil der Gemeinde Kirchhundem, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Herrschaft Heinsberg, ehemaliges Territorium im Heiligen Römischen Reich um die Stadt Heinsberg
 Kreis Heinsberg, Landkreis in Nordrhein-Westfalen

Personen mit dem Familiennamen Heinsberg:
 Volker Heinsberg (1943–2016), deutscher Diplomat
 Kaspar von Heinsberg (1820–1897), deutscher Landrat

 das die Herrschaft Heinsberg, regierendes hochadeliges Geschlecht, Familienmitglieder unter anderen:
 Gerhard I. von Heinsberg (* um 1088; † 1129), Herr von Heinsberg
 Goswin I. von Heinsberg (* 1060; † 1128), Herr von Heinsberg
 Goswin II. von Heinsberg (* um 1090; † nach 1167), Herr von Heinsberg
 Mechthilde von Heinsberg († 20. Januar 1189), Gemahlin des Markgrafen Dedo V. von Wettin, Markgraf der Lausitz als Dedo (III.) (von 1185 † 1190)
 Philipp I. von Heinsberg († 1191), Erzbischof des Erzbistums Köln (von 1167 bis 1191) und Erzkanzler von Italien
 Engelbert von Heinsberg-Valkenburg († 1274), von 1261 bis 1274 Erzbischof von Köln 
 Johann VIII. von Heinsberg (* um 1396; † 1459), Bischof von Lüttich

 Vom vorgenannten Dynastengeschlecht zu scheidendes Patriziergeschlecht von Heinsberg aus Köln; führte als Wappen einen silbernen Schild mit blauem Querbalken und goldener Flamme im unteren Feld, Familienmitglieder unter anderen:
 Goswin von Heinsberg († nach 1816), zeitweiliger Bürgermeister der Stadt Köln im Jahr 1797